My World (Bee Gees), een single van de Bee Gees uit 1972
 My World (Justin Bieber), een album van Justin Bieber uit 2009
 My World 2.0, het vervolgalbum van Justin Bieber uit 2010